Тереховский:

 Тереховский (Усть-Донецкий район) — хутор в Усть-Донецком районе Ростовской области.
 Тереховский, Мартын Матвеевич (1740—1796) — российский врач и натуралист.